La Coupe d'Ouzbékistan de football, en tant qu'État indépendant, a été créée en 1992.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Liens externes 
 .



Compétition de football en Ouzbékistan
Ouzbékistan